Скраћеница УНС може се односити на више институција, покрета и слично:

 Удружење новинара Србије
 Усташка надзорна служба